Lackalänga kan syfta på:
 Lackalänga – en kyrbyn i Lackalänga socken, se Furulund
 Lackalänga socken – en socken i Skåne ingick i Torna härad
 Lackalänga landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951)
 Lackalänga församling – en församling i Lunds stift i Kävlinge kommun – 1998
 Lackalänga kyrka – en kyrkobyggnad i Furulund
 Lackalänga-Stävie församling – en församling i Lunds stift 1998–
 Lackalänga-Stävie distrikt – ett distrikt i Kävlinge kommun och Skåne län 2016–
 Lackalänga (TV-serie) – en svensk TV-serie i 18 delar av Max Lundgren från 1987